Jack Reacher steht für:

 Jack Reacher (Romanfigur), Hauptfigur der Romane von Lee Child
 Jack Reacher (Film), US-amerikanischer Film von Christopher McQuarrie (2012)
 Jack Reacher: Kein Weg zurück, US-amerikanischer Film von Edward Zwick (2016)

Siehe auch
 Reacher